Le sigle PDI signifie :

 Partai Demokrasi Indonesia, parti démocratique indonésien.
 Parti démocratique de l'indépendance, parti politique marocain créé en 1946.
 Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrales, parti politique tchadien créé en 1997.
 Pays des Impressionnistes, label touristique français créé en 2001 par huit communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
 Personnes déplacées internes.
 Plan de développement international de la ville de Bruxelles en Belgique.
 Policía de Investigaciones de Chile ou Service d'enquêtes de la police chilienne.
 Protein disulfide isomerase.
 Protéines digestibles dans l'intestin grêle, voir le Système PDI de l'INRA.